Витрати — зменшення обсягу матеріальних цінностей, коштів тощо, які відбуваються в процесі свідомої людської діяльності; зменшення певних ресурсів у фізичних процесах:

Витрати в техніці:

 Витрати — об'єм  рідини або газу, сипких матеріалів, які протікають (просипаються) через поперечний переріз потоку в одиницю часу;
 Витрати води — об'єм води, що протікає через поперечний переріз русла за одиницю часу - одна з характеристик режиму рік;
 Витрати газу — об'єм газу, що протікає через поперечний переріз русла за одиницю часу - одна з характеристик гадопровідних систем;
 Витрати наносів - кількість наносів, що переносить водний потік через поперечний переріз в одиницю часу. 
 Витрати переливу - витрати на виробництво або споживання, які несуть не споживачі, а третя сторона без будь-якого відшкодування.

Витрати в економіці — зменшення економічних вигод в результаті вибуття грошових коштів або іншого майна
 Витрати виробництва - (П(С)БО 1) - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
 Постійні витрати
 Прямі витрати
 Витрати виробництва
 Витрати на інновацію
 Витрати страховика
 Поточні витрати
 Перемінні витрати
 Капітальні витрати
 Витрати на капітал
 Альтернативні витрати
 Середні витрати
 Приведені витрати
 Витрати майбутніх періодів
 Витрати на будівництво

Посилання 
 
Витрати //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с.
  
 Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу
Бухгалтерський облік і аудит